Сен-Віта́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний схід від Парижа, 115 км на схід від Ліона, 31 км на схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 657,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сен-Віталь на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віталь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віталь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віталь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віталь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя